Prine est un patronyme porté notamment par :
 Andrew Prine (1936-2022), acteur américain ;
 John Prine (1946-2020), auteur-compositeur-interprète américain de country folk.